Das Koblenz Open 2019 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. Januar 2019 in Koblenz stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 126 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 142 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 85 kB)

ATP Challenger Tour 2019
Tennisturnier in Koblenz